Вольта — может означать:

Топоним 
 Вольта — водохранилище в Гане.
 Вольта — река, протекающая по Буркина-Фасо (ранее называемой Верхней Вольтой) и Гане.
 Вольта — один из 10-ти регионов республики Гана.
 Чёрная Вольта — приток Белой Вольты.
 Красная Вольта — приток Белой Вольты.
 Белая Вольта — название верховья реки Вольты.

Фамилия 
 Вольта, Алессандро (1745—1827) — итальянский физик, изобретатель электрической батареи.
 Вольта, Джованни Серафино (1764—1842) — итальянский естествоиспытатель.
 Вольта, Луиджи (1876—1952) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Вольта, Орнелла (1927—2020) — итало-французский музыковед, историк искусства.

Другое 
 Volta — альбом Бьорк, вышедший в 2007 году.
 Гибридный концепткар Toyota Alessandro Volta, названный в честь физика.
 Вольта — вид парного танца времён Ренессанса.
 Volta a Portugal — ежегодное велосипедное соревнование в Португалии.
 Volta a Catalunya — ежегодная велосипедное соревнование в Каталонии, Испания.
 Вольта Лимбург Классик — шоссейная однодневная велогонка по дорогам северной голландской провинции Лимбург.
 Volta — шведский бренд пылесосов.
 Вольта — обозначение, используемое в музыкальной нотации, указывающее на то, что такты «под вольтой» определённым образом отличаются при повторении части произведения.
 Вольта — завод в Таллине, Эстония.
 Вольта — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 The Mars Volta — американская рок-группа, основанная Седриком Бикслером Завалой и Омаром Родригесом-Лопесом.
 Вольта Алентежу — многодневное велосипедное соревнование в Португалии.
 
 
 Вольтаж